Лос Тереритос има више значења:

 Лос Тереритос (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тереритос (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тереритос (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику